Sommar och sol kan avse:

 Sommar och sol – inspelad av Sven-Ingvars, se Grain de sable
 Sommar och sol (Markoolio) – en låt av Markoolio